Fisher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian L. Fisher
 Beryl Stranack Fisher
 Elmon McLean Fisher
 Robert N. Fisher
 Timothy H. Fisher